Lokomotiva Tomáš má více významů:
 Lokomotiva Tomáš – anglický animovaný seriál pro děti z roku 1984
 Lokomotiva Tomáš (postava) - postava objevující se v The Railway Series, Lokomotiva Tomáš a Thomas & Friends: All Engines Go!